Rancher steht für:

 den Betreiber einer Form von Viehzucht: Ranching
 Jolly Rancher, Süßwarenmarke
 Monster Rancher, japanisches Videospiel
 Rancher Labs, ein Softwarehersteller gehört zu SUSE (Unternehmen)

Siehe auch:
Rencher